Groucho Marx - een Amerikaans komiek en acteur.
 De Groucho Club - een privéclub in Londen, gericht op de kunsten.
 Groucho (factor) - een factor die genetische transcriptie belemmert.
 Groucho - een vijand in het Japanse computerspel Mother.